Pushpak steht für:
 HAL Pushpak, indisches Schulflugzeug
 Hindustan Pushpak, Automodell des Herstellers Hindustan Motors